Rendang kan syfta på följande:
 Rendang, en maträtt

Indonesien 

 Kecamatan Rendang, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Rendang, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar